Подскальная — женская форма фамилии .
 Подскальная, Алина Владимировна (род. 1998) — российская волейболистка, связующая.
 Подскальная, Юлия Владимировна (род. 1989) — российская волейболистка, центральная блокирующая.